Alpina – Casa automobilistica tedesca;
Alpina - Casa orologiera svizzera;
Alpina – opera pittorica del pittore danese Jens Ferdinand Willumsen.
 Aggettivo riferito ad Alpi